Rocar poate fi:

 Rocar, fostă fabrică de autobuze din România
 AFC Rocar București, club de fotbal din România
 Rocar de Simon, marcă de vehicule pentru transport de călători